Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1976 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Françoise Dürr et Tony Roche battent Rosie Casals et Dick Stockton en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1976
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 1976
Tennis en juin 1976
Sport en juillet 1976